Halland kan syfta på:

Områden och myndigheter 
 Halland – ett landskap i sydvästra Sverige
 Hallands län – ett västsvenskt kustlän i Götaland
 Norra Halland – en länsdel av Hallands län
 Södra Halland – en länsdel av Hallands län
 Hallands läns valkrets – en valkrets
 Region Halland – en regionkommun
 Halland, Storbritannien – en by i East Sussex, Storbritannien

Media 
 TV4Nyheterna Halland – en TV-station
 SR Halland – en radiostation

Tidningar 
 Halland (tidning)
 Hallands Nyheter
 Hallands Dagblad
 Hallands Folkblad
 Hallands Allehanda
 Hallands Tidning
 Norra Hallands Tidning
 Norra Hallands Tidning Vestkusten

Militär 
  – flera olika fartyg
 Halland-klass – en fartygsklass
 Hallands regemente – ett svenskt infanteriförband
 Hallands bataljon – ett svenskt infanteriförband
 Kungliga Hallands flygflottilj – en svensk flygflottilj

Övrigt 
 Hallands akademi – en akademi
 Hallands golfdistriktsförbund – omfattar golfklubbarna i Hallands län utom Kungsbacka kommun
 Hallands nation – en studentnation vid Lunds universitet
 Hallands Ångbåtsaktiebolag – ett rederi
 S/S Halland – byggd 1884, från 1928 S/S Bore II
 Kulturmiljö Halland – en organisation
 Teater Halland – Hallands länsteater

Se även 
 Hålland